«Барабан» — один из первых пионерских журналов в СССР. Орган Московского и Красно-Пресненского бюро юных пионеров.

Печатался в бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. Выходил два раза в месяц с апреля 1923 по 1926 годы, в 1926 — слился с журналом «Пионер». Первым редактором журнала был Михаил Стремяков.

Сначала журнал «Барабан» задумывался как орган печати для пионеров Пресни, но уже с третьего номера стал общемосковским. Успех журнала был настолько грандиозным, что ЦК ВЛКСМ поручило Михаилу Стремякову создание газеты всесоюзного масштаба — «Пионерской правды».

Своей целью журнал «Барабан» ставил «будить и звать к творческой работе» ребят и юных пионеров. В первом же номере редакция писала:
Ребята! Будем все сразу бить в барабан, и этот грохот заставит нас всех ровно идти к конечной цели юных пионеров — освобождению угнетённых, свержению капитала и созданию Нового Трудового Коммунистического общества.

На страницах журнала освещалась история создания и повседневная жизнь пионерских организаций город, деревень и предприятий СССР.

См. также 
 Пионер (журнал)
 Костёр (журнал)
 Искорка

Литература 
 М. В. Фокина, И. Г. Гордина, Б. М. Зумакулова. Страницы истории юных ленинцев. Рипол Классик.

Политические журналы
Пионерское движение
Детские журналы СССР
Печатные издания, закрытые в 1926 году